Padasak Tanviriyavechakul (; * 17. Mai 1996 in Bangkok) ist ein thailändischer Tischtennisspieler. Er gewann mehrere Medaillen bei Südostasienspielen. Bisher (2020) nahm er an sieben Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 2016 teil.

Vom Weltverband ITTF erhielt Tanviriyavechakul ein Stipendium, das ihm ein Training im schwedischen Falkenberg ermöglichte. Bei den Olympischen Spielen 2016 trat er nur im Einzelwettbewerb an. Zunächst gewann er gegen den Inder Soumyajit Ghosh, schied dann aber gegen den Griechen Panagiotis Gionis aus.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Padasak Tanviriyavechakul in der Datenbank von sports-reference (englisch) (archiviert; abgerufen am 25. November 2020)
 Padasak Tanviriyavechakul auf olympedia.org (englisch) (abgerufen am 25. November 2020)
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Thailand)
Olympiateilnehmer (Thailand)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Teilnehmer an den Asienspielen (Thailand)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Thailand)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Thailänder
Geboren 1996
Mann